Carrión ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Carrión (* 2003), spanischer Motorradrennfahrer
 Benjamín Carrión (1898–1979), ecuadorianischer Schriftsteller
 Danieska Carrión (* 1980), kubanische Judoka
 Enrique Carrión (* 1967), kubanischer Amateurboxer im Bantamgewicht und Federgewicht
 Jorge Pedro Carrión Pavlich (* 1950), peruanischer Geistlicher, Bischof von Puno
 Luisito Carrión (* 1962), puerto-ricanischer Salsamusiker
 Manuel Ramírez de Carrión (1579–1652), Taubstummen-Pädagoge
 Margarita de la Pisa Carrión (* 1975), spanische Pharmazeutin und Politikerin (Vox), MdEP
 Pedro Carrión (* 1970), kubanischer Boxer
 Richard Carrión (* 1952), puerto-ricanischer Finanzmanager und Sportfunktionär
 Santob de Carrion, jüdischer Spruchdichter im Spanien des 14. Jahrhunderts
 Ulises Carrión (1941–1989), mexikanischer Künstler und Verleger

Carrión steht für
 Carrión de los Condes, Kleinstadt am Jakobsweg in der Provinz Palencia in Spanien 
 Carrión (Fluss), Fluss in Spanien
 den Gründungsnamen der Band Poltergeist

Siehe auch:
 Carrion
 Carion